Die Eliteserien 2018 war die 74. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 2. Saison unter dem Namen Eliteserien. Sie begann am 12. März und endete am 24. November 2018. Titelverteidiger war Rosenborg Trondheim, die erneut Meister wurden.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 14 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison sowie den zwei Aufsteigern FK Bodø/Glimt und Start Kristiansand aus der 1. Division 2017. Sie spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nahm wie in der Vorsaison an der Qualifikation zur UEFA Champions League und der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte an der Qualifikation zur UEFA Europa League teil. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften und ihre Spielstätten 
Beim FK Haugesund waren – wie in den vergangenen Spielzeiten – vom norwegischen Fußballverband aus Sicherheitsgründen nur 3.904 der 8.800 Plätze im Haugesund-Stadion zugelassen.

Abschlusstabelle 

Zum Saisonende 2018:

Zum Saisonende 2017:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 
Der 14. der Eliteserien 2018 spielte gegen den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen OBOS-Liga in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation.

|}
Stabæk blieb in der Eliteserie, Aalesunds blieb in der OBOS-Liga.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website bei fotball.no
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2018